Termenul "flux" poate însemna:
Flux electric
Flux întunecat - termen din astrofizică
Flux luminos
Flux magnetic
Flux și reflux - v. maree
Flux TV
Flux video (coloană video)
Flux web
Fluxbox
Fluxbuntu
Fluxul conștiinței - roman
Grupul de presă FLUX